Die griechische Gemeinde Evrotas ( ) wurde zum 1. Januar 2011 aus dem Zusammenschluss von fünf zuvor bestehenden Gemeinden gebildet. Sie wurde nach dem Fluss Evrotas benannt, in dessen südlichem Schwemmland die Gemeinde liegt.

Geografie 
Das Gebiet der Gemeinde erstreckt sich an der Nordküste des Lakonischen Golfs (Küstenlänge rund 17 Kilometer) in der für griechische Verhältnisse recht großen, fruchtbaren Mündungsebene des Flusses Evrotas, dem aus Nordosten der Vasilopotamos zufließt. Im Norden grenzt es an die Gemeinde Sparta, westlich wird es vom Taygetos-, nordöstlich vom Parnon-Gebirge begrenzt, das es von der Gemeinde Notia Kynouria trennt. Angrenzende Gemeinden sind ferner Anatoliki Mani und das messenische Dytiki Mani im Westen zur Halbinsel Mani hin sowie Monemvasia im Osten.

Die Ebene ist zum großen Teil Kulturland, hier herrscht der Anbau von Zitrusfrüchten, insbesondere Orangen, vor. An den umliegenden Hängen werden Oliven (g.g.A. Lakonia) angebaut. Die höheren Regionen der umliegenden Gebirge sind von Wäldern bedeckt, im Nordosten teilweise mit der Griechischen Tanne. Das Einzugsgebiet des Evrotas beherbergt neben einigen seltenen Süßwasserfisch-Arten zwei auf der Peloponnes endemische Arten der Karpfenfische (Tropidophoxinellus spartiaticus und Pseudophoxinus laconicus).

Endemische Tropenkrankheiten 
In der Gegend gab es seit 2011 Fälle von Malariaerkrankungen. Es wird vermutet, dass eine heimische Mückenart als Überträger fungiert. 2012 traten 57 Erkrankungsfälle auf. Es handelt sich um die Unterart p.Vivax.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 21 Gemeinden, aus denen Evrotas gebildet wurde, haben seit 2011 den Status von Stadtbezirken (Ez. gr. dimotiki kinotita δημοτική κοινότητα) bzw. Ortsgemeinschaften (topiki kinotita τοπική κοινότητα) und wählen eigene Lokalvertretungen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Geronthres – Δημοτική Ενότητα Γερονθρών – 1.793
 Ortsgemeinschaft Alepochori – Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου – Αλεποχώρι – 114
 Ortsgemeinschaft Geraki – Τοπική Κοινότητα Γερακίου – 1.252
 Βελωτά – 8
 Γεράκι – 1.244
 Ortsgemeinschaft Zarafona – Τοπική Κοινότητα Ζαραφώνα – Ζαραφώνα – 214
 Ortsgemeinschaft Karitsa – Τοπική Κοινότητα Καρίτσης – Καρίτσα – 213
 Gemeindebezirk Elos – Δημοτική Ενότητα Έλους – 5.718
 Stadtbezirk Vlachiotis – Δημοτική Κοινότητα Βλαχιώτη – 2.104
 Agios Andreas – Άγιος Ανδρέας – 24
 Vlachiotis – Βλαχιώτης – 2.080
 Ortsgemeinschaft Agios Ioannis – Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη – Άγιος Ιωάννης – 332
 Ortsgemeinschaft Asteri – Τοπική Κοινότητα Αστερίου – Αστέρι – 250
 Ortsgemeinschaft Glykovrysi – Τοπική Κοινότητα Γλυκόβρυσης – 1.506
 Ano Glykovrysi – Άνω Γλυκόβρυση – 21
 Kato Glykovrysi – Κάτω Γλυκόβρυση – 1.485
 Ortsgemeinschaft Gouves – Τοπική Κοινότητα Γουβών – 264
 Gouves – Γούβες – 195
 Makrinara – Μακρινάρα – 69
 Ortsgemeinschaft Elos – Τοπική Κοινότητα Έλους – Έλος – 742
 Ortsgemeinschaft Myrtea – Τοπική Κοινότητα Μυρτέας – Μυρτέα – 520
 Gemeindebezirk Krokees – Δημοτική Ενότητα Κροκεών – 2.364
 Ortsgemeinschaft Vasilaki – Τοπική Κοινότητα Βασιλακίου – 211
 Vasilaki – Βασιλάκι – 105
 Koumani – Κουμάνοι – 88
 Chania – Χάνια – 18
 Ortsgemeinschaft Dafni – Τοπική Κοινότητα Δαφνίου – Δάφνι – 865
 Ortsgemeinschaft Krokees – Τοπική Κοινότητα Κροκεών – 1.175
 Asimi – Ασήμι – 8
 Krokees – Κροκεές – 1.137
 Faros – Φάρος – 30
 Ortsgemeinschaft Τοπική Κοινότητα Λάγιου – 113
 Valtaki – Βαλτάκι – 60
 Glossa – Γλώσσα – 8
 Lagio – Λάγιο – 45
 Gemeindebezirk Niata – Δημοτική Ενότητα Νιάτων – 2.083
 Ortsgemeinschaft Agios Dimitrios Zarakos (ehem. Gemeinde Zarakas) – Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Ζάρακος – Άγιος Δημήτριος – 720
 Ortsgemeinschaft Apidea – Τοπική Κοινότητα Απιδέα – Απιδέα – 499
 Ortsgemeinschaft Kremasti – Τοπική Κοινότητα Κρεμαστής – Κρεμαστή – 180
 Ortsgemeinschaft Niata – Τοπική Κοινότητα Νιάτων – Νιάτα – 684
 Gemeindebezirk Skala – Δημοτική Ενότητα Σκάλας – 5.933
 Stadtbezirk Skala – Δημοτική Κοινότητα Σκάλας – 3.089
 Skala – Σκάλα – 3.067
 Trinisa – Τρίνησα – 22
 Ortsgemeinschaft Vrondamas – Τοπική Κοινότητα Βρονταμά – Βρονταμάς – 784
 Ortsgemeinschaft Grammousa – Τοπική Κοινότητα Γραμμούσης – Γράμμουσα – 299
 Ortsgemeinschaft Leimonas – Τοπική Κοινότητα Λεήμονα – 425
 Agii Taxiarchi – Άγιοι Ταξιάρχαι – 144
 Leimonas – Λεήμονας – 281
 Ortsgemeinschaft Peristeri – Τοπική Κοινότητα Περιστερίου – 851
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 260
 Peristeri – Περιστέρι – 368
 Filisi – Φιλήσι – 223
 Ortsgemeinschaft Stafania – Τοπική Κοινότητα Στεφανιάς – 485
 Souli – Σούλι – 18
 Stafania – Στεφανιά – 467

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes